Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 154-es, továbbá 154A, 154B, 154E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 154-es busz (Budapest)
 154-es busz (Budapest, 1969–1976)megszűnt
 154E busz (Budapest, 1973–1976)megszűnt
 154-es busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt
 154A busz (Budapest, 2005–2008)megszűnt
 154B busz (Budapest, 2005–2008)megszűnt
 154B busz (Budapest, 2016–2019)megszűnt

 154-es busz (Salgótarján)megszűnt